Велс — поселок в Красновишерском районе Пермского края.
 Велс — река в Пермском крае, левый приток Вишеры.
 Велс или Виелона — в балтийской мифологии бог загробного мира и покровитель скота и других животных, родственный Вельнясу и славянскому Велесу.